Pelham Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na Dyre Avenue Line
 Pelham Parkway – stacja metra w Nowym Jorku na White Plains Road Line